Daji steht für:

 Daji (Anjouan), Siedlung auf der Komoreninsel Anjouan
 Daji (Xianyou) (大济镇), Großgemeinde im Kreis Xianyou in der chinesischen Provinz Fujian
 Daji (Cao) (大集乡), Gemeinde im Kreis Cao in der chinesischen Provinz Shandong
 Daji (Jingning) (大漈乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Jingning in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Daji (Caidian) (大集街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Caidian in der chinesischen Provinz Hubei

Daji ist der Name folgender Personen:
 Daji (妲己), Lieblingskonkubine des Königs Zhou von Shang
 Peter Daji (* 1960), neuseeländischer Feldhockeyspieler